Малания () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Малания, Гиорги (род. 1998) — грузинский футболист.
 Малания, Диего Тенгизович (род. 1991) — российский футболист.
 Малания, Зураб (род. 1996) — грузинский футболист.
 Малания, Малхаз (род. 1963) — советский и грузинский футболист.